

Geografia

Germania 
 Parco nazionale dell'Hunsrück-Hochwald – parco nazionale  (Renania-Palatinato e Saarland)
 Schwarzwälder Hochwald – montagna (Renania-Palatinato e Saarland)

Repubblica Ceca 
 Hochwald – antico nome tedesco di Hukvaldy, comune nel distretto di Frýdek-Místek (Moravia-Slesia)

Svizzera 
 Hochwald – comune nel distretto di Dorneck (Canton Soletta)